Kallenberg steht für:

 Kallenberg (Althütte), Weiler in Althütte im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Kallenberg (Korntal-Münchingen), Stadtteils von Korntal-Münchingen im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Kallenberg (Wermelskirchen), Ortsteil der Stadt Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Burgruine Kallenberg bei Buchheim, Baden-Württemberg
 Steinbruch Kallenberg in Eschelbronn, Baden-Württemberg
 Haus Kallenberg, ehemaliges Herrenhaus in Herdecke-Ende, Nordrhein-Westfalen

Kallenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Kallenberg (1834–1902), schwedischer Landschafts- und Tiermaler
 Fritz Kallenberg (1923–2013), deutscher Historiker
 Jacob Kallenberg (um 1500–1565), Maler und Holzschneider
 Julia Kallenberg (* 1982), deutsche Basketballspielerin
 Lena Kallenberg (* 1950), schwedische Schriftstellerin 
 Ludwig Schmitz-Kallenberg (1867–1937), deutscher Historiker, Hochschullehrer, Direktor des Staatsarchivs Münster
 Olav Kallenberg (* 1939), schwedischer Mathematiker
 Siegfried Kallenberg (1867–1944), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Calenberg (Begriffsklärung)
 Callenberg (Begriffsklärung)
 Kahlenberg (Begriffsklärung)
 Kalenberg (Begriffsklärung)